Balky (ukrainisch , russische Entsprechung ) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Balky (Bar), Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Bar
 Balky (Bilohirsk), Dorf in der Autonomen Republik Krim, Rajon Bilohirsk
 Balky (Radywyliw), Dorf in der Oblast Riwne, Rajon Radywyliw
 Balky (Wassyliwka), Dorf in der Oblast Saporischschja, Rajon Wassyliwka
 Balky (Winkiwzi), Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Winkiwzi

 Balky (Krasnohrad), Siedlung in der Oblast Charkiw, Rajon Krasnohrad